W genealogii stosunkiem genealogicznym nazywane są dwa rodzaje relacji:
 filiacja
 koicja.

Czasami dla uproszczenia przyjmuje się zamiast filiacji i koicji:
 pokrewieństwo
 powinowactwo.